Saint-Armel (Ille-et-Vilaine)
 Saint-Armel (Morbihan)